Showtime – amerykańska telewizja
 Showtime – amerykański film komediowy z 2002 roku
 Showtime – album studyjny Joany Zimmer
 Showtime! – album koncertowy Elvisa Presleya

 Zobacz też
 
 Show Time